Buckiella är ett släkte av bladmossor. Buckiella ingår i familjen Hypnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Buckiella